

Astronomia 
 Coxa – stella della costellazione del Leone, situata in prossimità dell'anca nelle raffigurazioni pittoriche della volta celeste, detta anche Chertan o Chort.

Biologia 
 Coxa – l'anca prende la denominazione di coxa quando vi è collegata una delle seguenti patologie:
 Coxa valga – deformazione dell'anca, con angolo fra collo e femore superiore a 140° 
 Coxa vara – deformazione dell'anca, con angolo fra collo e femore molto minore di 140°.

Zoologia 
 Coxa – negli artropodi, primo segmento dell'arto a diretto contatto con il corpo.
 Coxa – nei ragni, primo segmento della zampa che collega il cefalotorace al trocantere.